Ctesifont, orador atenès
 Ctesifont, ambaixador atenès
 Ctesifont, historiador de l'antiga Grècia
 Ctesifont, poeta atenès
Vegeu també:
 Ctesifont, capital sassànida